Лондонский боро Хаммерсмит и Фулем (, ) — один из 32 лондонских боро, находится во внутреннем Лондоне.

История 
Район был сформирован в 1965, слиянием Хаммерсмита и Фулема, под названием Лондонский боро Хаммерсмит, пока его название не было изменено 1 января 1979 городским советом.

Население 
Численность населения в боро Хаммерсмит и Фулем составляет 182 400 человек. Из них 16,2 % составили дети (до 15 лет), 73,0 % лица трудоспособного возраста (от 16 до 64 лет) и 10,8 % лица пожилого возраста (от 65 лет и выше).

Этнический состав 
Основные этнические группы, согласно переписи 2007 года:

78,1 % — белые, в том числе 59,8 % — белые британцы, 3,9 % — белые ирландцы и 14,4 % — другие белые (поляки, американцы, австралийцы, новозеландцы, южноафриканцы, итальянцы, испанцы, французы, немцы);

9,7 % — чёрные, в том числе 4,4 % — чёрные африканцы (нигерийцы, ганцы, сомалийцы, танзанийцы), 4,4 % — чёрные карибцы (ямайцы) и 0,9 % — другие чёрные;

3,9 % — выходцы из Южной Азии, в том числе 1,9 % — индийцы, 1,2 % — пакистанцы и 0,8 % — бенгальцы;

3,8 % — метисы, в том числе 1,1 — азиаты, смешавшиеся с белыми, 1,1 % — чёрные карибцы, смешавшиеся с белыми, 0,6 % — чёрные африканцы, смешавшиеся с белыми и 1,0 % — другие метисы;

1,1 % — китайцы;

1,3 % — другие азиаты (ливанцы, сирийцы, иранцы);

2,0 % — другие.

Религия 
Статистические данные по религии в боро на 2011 год:

Административное деление 
С севера на юг:
 Уормвуд-Скрабс
 Уайт-Сити
 
 Хаммерсмит
 Фулем

Транспорт 
Из центрального Лондона в боро Хаммерсмит и Фулем идут линии Дистрикт, Пикадилли и Хаммерсмит-энд-Сити лондонского метрополитена, а также Западная линия London Overground.

Спорт 
Фулем известен как местонахождение двух футбольных стадионов — «Стэмфорд Бридж» и «Крэйвен Коттедж», где проводят свои домашние матчи клубы Премьер-лиги «Челси» и «Фулхэм», соответственно. В районе также базируется клуб Чемпионшипа — Куинз Парк Рейнджерс.

Галерея

Примечания 

Боро Лондона